Annia Aurelia Galeria Lucilla (149-183), echtgenote van de Romeinse keizer Lucius Verus
 Lucilla (slak), een slakkengeslacht